LNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lonorore (Vanuatu)
 LNE –codice identificativo del locator di Linate, radioassistenza per la navigazione aerea